La Sylvanire ou la Morte-vive est une fable bocagère dédiée à Marie de Médicis, dernière des œuvres d'Honoré d'Urfé.
 La Sylvanire est aussi un thème de la  partie de L'Astrée. Mais, dans « la Morte-vive », le thème est traité en vers sans rimes. Dans un long avis au lecteur, Honoré d'Urfé explique ses idées sur cette écriture, fort utilisée par les Italiens.
 En 1630, La Sylvanire ou la Morte-vive est une tragi-comédie de Jean Mairet (1604-1686) dédiée à Marie-Félicie des Ursins, duchesse de Montmorency, écrite en 1630.

L'œuvre en ligne 
 , Honoré d'Urfé
 , Jean Mairet